

Codici 
 gob – codice ISO 639-3 della lingua playero

Gastronomia 
 Gob – dolce statunitense

Musica 
 Gob – gruppo musicale canadese
 GOB (Gruppo Ocarinistico Budriese)  – gruppo musicale italiano
 Gob – EP dell'omonimo gruppo canadese del 1994